Михаил Михайлович Филиппов:
 Филиппов, Михаил Михайлович (1858—1903) — русский учёный, писатель.
 Филиппов, Михаил Михайлович (1906—1957) — советский генерал.
 Филиппов, Михаил Михайлович (род. 1992) — российский футболист.